Příjmení Hauptmann má více nositelů:

 Bruno Hauptmann (1899–1936), tesař německého původu, únosce Lindberghova syna
 Eugenie Hauptmannová (1865–1934), česká malířka
 Gaby Hauptmann (* 1957), německá spisovatelka
 Gerhart Hauptmann (1862–1946),  německý dramatik 
 Ralf Hauptmann (* 1968), německý fotbalista,

Německá příjmení